Яннік Ноа був чемпіоном попереднього року, але у чвертьфіналі програв Матсу Віландеру. У фіналі Іван Лендл переміг Джона Макінроя з рахунком 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1984 О Френч Open Men's Singles draw 

1984 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу